Alanís, een gemeente in de Spaanse provincie Sevilla
 Alanis Morissette, een Canadese singer-songwriter
 Joan Martí i Alanis, een voormalig bisschop van Urgell en derhalve voormalig co-vorst van Andorra
 Alanis (personage), een personage uit de Vlaamse stripreeks De Kiekeboes
 Alanis (film), een Argentijnse film uit 2017, geregisseerd door Anahí Berneri